Olasz, község Baranya megyében
 olasz nép, olaszul beszélő, elsősorban Olaszországban élő nép
 olasz nyelv, az újlatin nyelvek közé tartozó nyelv